Ла Касика има више значења:

 Ла Касика (Констансија дел Росарио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Касика (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику